Garden Plain Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Garden Plain Township,  du comté de Whiteside dans l'Illinois.
 , du comté de Sedgwick dans le Kansas.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships